Roland Ries ist der Name folgender Personen:

* Roland Ries (Priester) (1930–2016), deutscher römisch-katholischer Priester
 Roland Ries (Politiker) (* 1945), französischer Politiker, Bürgermeister von Straßburg